Генадий или Генадиос (Gennadius; Gennadios) е името на:

 Генадий I, патриарх на Константинопол 458 – 471 г.
 Генадий II Схоларий, патриарх на Константинопол 1453 – 1463 г. с две прекъсвания
 Генадий от Марсилия (също Генадий Схоластик или Генадий от Масилия), историк през 5 век
 Генадий (6 век), магистър Милитум 578–600 г.
 Генадий Охридски, охридски архиепископ около 1285-1289 г.
 Генадий Велешки, духовник, дебърски и велешки митрополит 1800 – 1876 г.